Fort Morgan, une ville du comté de Morgan, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.
 Fort Morgan, une communauté non-incorporée du comté de Baldwin, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.
 Fort Morgan, un site historique du comté de Baldwin, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.